A Västerort (svéd: ’’Nyugati város’’) Stockholm három nagy területi egységének egyike. A másik kettő a Belváros és a Söderort (svéd: ’’Déli város’’). A Västerort elsősorban olyan területekből áll, melyeket 1916-ban illetve 1949-ben csatoltak Stockholmhoz.

A Västerort-ot alkotó kerületek:
 Bromma
 Hässelby-Vällingby
 Kista
 Rinkeby
 Spånga-Tensta

A Västerort-ot alkotó városrészek:

Stockholm